Сан-Андрес-де-Льеванерас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 11,84 км². Население — 10303 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителем города считается св. ап. Андрей.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Patrimoni histórico-artístico de Llavaneres
 Lugoca ofrece las actividades de la Vila de Sant Andreu de Llavaneres, creando un nuevo canal de comunicación: www.lugoca.com

Муниципалитеты Барселоны